Los términos Comunicación y comunicaciones hacen referencia a varios artículos en Wikipedia:

Interacción social

Comunicación, el intercambio de información, un proceso de interacción social básico.
 Comunicación organizacional, término relacionado con la publicidad y las relaciones públicas de una organización.
Medio de comunicación, medio de comunicación de masas o mass media.

Transporte

Transporte

Biología

Comunicación animal o Zoosemiótica
Comunicación celular
Comunicación interauricular
Comunicación interventricular

Epistemología

Comunicación científica o publicación científica

Tecnología y telecomunicaciones

Comunicación en red
Comunicación entre procesos
Protocolo de comunicaciones
Satélite de comunicaciones, dispositivos en órbita.
Telecomunicación, técnica de transmisión de información a distancia.

Otros usos

Comunicación con personas con discapacidad
Comunicación intercultural
Comunicación política
Comunicación social
Guerrilla de la comunicación

Clubes deportivos

Club Comunicaciones de Buenos Aires, club social y deportivo argentino.
Club Social y Deportivo Comunicaciones (Mercedes), club polideportivo argentino destacado por su baloncesto. 
Club Social y Deportivo Comunicaciones, equipo de fútbol guatemalteco.